Коробкин — русская фамилия и топоним.

Известные носители 
 Коробкин, Анатолий Данилович (род. 1938) — экономист, профессор, ректор Новосибирского института народного хозяйства.
 Коробкин, Валерий Александрович (род. 1984) — российско-казахстанский футболист.
 
 
 Коробкин, Дмитрий Викторович (род. 1971) — русский оператор и режиссёр.
 Коробкин, Иван Петрович (1921—1944) — Герой Советского Союза.
 Коробкин, Михаил Петрович (1841 — после 1916) — русский хирург.



Населённые пункты

Россия 
 Коробкин — хутор в Красногвардейском районе Белгородской области.
 Коробкин — посёлок в Сарпинском районе Калмыкии.
 Коробкин — хутор в Абинском районе Краснодарского края.

См. также 
 Коробкина
 Коробкино